Чоба́ну () — румынская и молдавская фамилия. Известные носители:

 Чобану, Влад (1967—2020) — молдавский актер театра и кино, педагог, генеральный директор Национального центра художественного образования.
 Чобану, Виктор (род. 1984) — молдавский политик, председатель Христианско-демократической народной партии (Молдавия).
 Чобану, Виктор (борец) - молдавский борец греко-римского стиля.
 Чобану, Геннадий (род. 1957) — молдавский композитор, пианист и государственный деятель.
 Чобану, Иларион (1931—2008) — румынский киноактёр (в русскоязычных странах известен главным образом ролью Комиссара Романа в серии детективных фильмов).
 Чобану, Ион Константинович (1927—2001) — молдавский советский писатель.
 Чобану, Марьоара (род. 1962) — румынская гребчиха.
 Чобану, Михай (род. 1954) — молдавский певец, солист оркестров народной музыки «Веселия», «Миорица», «Мигурел», «Фольклор».
 Чобану, Нелли (род. 1974) — молдавская певица.
 Чобану, Степан Иванович  (1963—2022) — украинский военный.
 Чобану, Штефан (1883—1950) — румынский и молдавский историк и политический деятель, академик.
 Чобану, Эмилия (более известна под фамилией Плугару; род. 1951) — румынский поэт, драматург и прозаик.

См. также 
 Чебан
 Чебану
 Чобан (значения)